Geografia:
 Elwood (Illinois)
 Elwood (Indiana)
 Elwood (Kansas)
 Elwood (Nebraska)
 Elwood (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Elwood (Utah)
 Elwood-Magnolia, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Biografies:
 Charles Elwood Yeager (1923, Myra, Virgínia de l'Oest, EUA), pilot aeronàutic.
 Claude Elwood Shannon (1916 - 2001), enginyer electrònic i un matemàtic estatunidenc.